Imperatore del Sacro Romano Impero
 Imperatore tedesco